Лёляй (, ранее ) — местечко в Кельмеском районе Шяуляйского уезда Литвы. Центр Лёляйского староства.

География 
Лёляй расположен на берегу реки Дратвуо, правого притока Дубисы. В деревне присутствует пруд.

История 
В 2009 году был утвержден герб местечка Лёляй.

Население

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Кельмеского района